Velika nagrada Singapurja 2014 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 21. septembra 2014 na dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Daniel Ricciardo, oba Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:46,921
| 1:46,287
| 1:45,681
| 1
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:47,244
| 1:45,825			
| 1:45,688
| 2
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull–Renault
| 1:47,488
| 1:46,493
| 1:45,854	
| 3
|-
! 4
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull–Renault
| 1:47,476
| 1:46,586
| 1:45,902
| 4
|-
! 5
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:46,889
| 1:46,328
| 1:45,907
| 5
|-
! 6
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams–Mercedes
| 1:47,615
| 1:46,472
| 1:46,000
| 6
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:46,685
| 1:46,359
| 1:46,170
| 7
|-
! 8
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams–Mercedes
| 1:47,196
| 1:46,622
| 1:46,187
| 8
|-
! 9
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren–Mercedes
| 1:47,976
| 1:46,700
| 1:46,250
| 9
|-
! 10
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:47,656
| 1:46,926
| 1:47,362
| 10
|-
! 11
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren–Mercedes
| 1:47,161
| 1:46,943
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:47,407
| 1:46,989
| 
| 12
|-
! 13
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:47,370	
| 1:47,308
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:47,970
| 1:47,333
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:48,143
| 1:47,575	
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:47,862
| 1:47,812
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:48,324	
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:49,063
| 
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:49,440
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:50,405
| 
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:50,473
| 
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 1:52,287
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 60
| 2:00:04,795
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull–Renault
| 60
| +13,534
| 4
| 18
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull–Renault
| 60
| +14,273
| 3
| 15
|-
! 4
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 60
| +15,389
| 5
| 12
|-
! 5
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams–Mercedes
| 60
| +42,161
| 6
| 10
|-
! 6
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 60
| +56,801
| 12
| 8
|-
! 7
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 60
| +59,038
| 15
| 6
|-
! 8
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 60
| +1:00,641
| 7
| 4
|-
! 9
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 60
| +1:01,661
| 13
| 2
|-
! 10
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren–Mercedes
| 60
| +1:02,230
| 9
| 1
|-
! 11
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams–Mercedes
| 60
| +1:05,065
| 8
| 
|-
! 12
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 60
| +1:06,915
| 18
| 
|-
! 13
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 60
| +1:08,029
| 16
| 
|-
! 14
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 60
| +1:12,008
| 10
| 
|-
! 15
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 60
| +1:34,188
| 22
| 
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 60
| +1:34,543
| 19
| 
|-
! 17
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 21
| 
|-
! Ods
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren–Mercedes
| 52
| Motor
| 11
| 
|-
! Ods
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 40
| Pritisk olja
| 17
| 
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 17
| El. sistem
| 14
| 
|-
! Ods
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 13
| El. sistem
| PL
|
|-
! DNS
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 0
| Motor
| align="center" | –
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014